Vlagyimir Beljajev
 Vlagyimir Georgijevics Beljajev (1939–2001) szovjet válogatott orosz labdarúgókapus

Volodimir Bjeljajev
 Volodimir Mikolajovics Bjeljajev (1940) olimpiai ezüstérmes szovjet-ukrán súlyemelő (oroszul: Vlagyimir Nyikolajevics Beljajev)
 Volodimir Ivanovics Bjeljajev (1944) olimpiai bajnok szovjet-ukrán röplabdázó (oroszul: Vlagyimir Ivanovics Beljajev)